Idiolatria to postawa polegająca na uwielbieniu samego siebie, braku jakiegokolwiek krytycyzmu do własnych działań lub słabości.

Zobacz też 
 egocentryzm
 egotyzm

Psychologia osobowości